Le Ballon d'or 1995, qui récompense, pour la première fois dans la compétition, le meilleur footballeur évoluant dans un club européen, quelle que soit sa nationalité, est attribué à George Weah. Il devance l'allemand Jürgen Klinsmann et le finlandais Jari Litmanen.

Les résultats 

16 joueurs nommés n'ont reçu aucun point de la part des jurés : Daniel Amokachi, Dino Baggio, Abel Balbo, Mario Basler, Júlio César, Didier Deschamps, Donato Gama, Stefan Effenberg, Vincent Guérin, Christian Karembeu, Bernard Lama, Japhet N'Doram, Jay-Jay Okocha, Fernando Redondo, Peter Schmeichel et Clarence Seedorf.

Notes et références 

Ballon d'or
Football en 1995